Der Name Koidula steht für:

 Lydia Koidula (1843–1886), eine estnische Lyrikerin und Dramatikerin
 Koidula (Saaremaa), ein Dorf in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)
 Koidula (Setomaa), ein Dorf in der Gemeinde Setomaa (Estland)
 Koidula (Schiff), ein estnisches Fährschiff